Ниже представлен список эпизодов телесериала «90210: Новое поколение», спин-оффа классического шоу 1990-х годов, «Беверли-Хиллз, 90210». Премьера нового сериала в США состоялась 2 сентября 2008 года на канале The CW и Global в Канаде. Также сериал можно скачать в США через iTunes в качестве HD и SD. 28 февраля 2013 года канал официально закрыл сериал из-за низких рейтингов. Последний эпизод шоу вышел в эфир 13 мая 2013 года. Всего в сериале 114 эпизодов в составе 5 сезонов.

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов на сайте Internet Movie Database
 Список эпизодов на сайте TV.com

Списки:Беверли-Хиллз, 90210
90210: Новое поколение